Xalisco puede referirse a:
 Xalisco, municipio del estado de Nayarit, México;
 Xalisco, ciudad y cabecera del municipio homónimo.
 Xalisco, revista literaria bimestral mexicana fundada en 1954.